Joosen est un patronyme flamand dérivé du prénom Joos ou Joost, forme bretonne de Judocus, où est accolé le suffixe génitif -en.

Patronyme 
 Eddy Joosen (né en 1947), pilote automobile belge
 Sofie Joosen (née en 1986), femme politique belge flamande.

Patronyme flamand